Молодежный хоккейный клуб «Динамо» — профессиональный украинский хоккейный клуб, созданный летом 2017 года в городе Харькове.

История

Сезон-2017/18 
Данный сезон стал дебютным для только созданной команды. Первым турниром, на котором ей предстояло сыграть был Donbass Open Cup, а затем «сине-белым» предстояло провести поединки регулярного чемпионата, а также плей-офф Украинской хоккейной лиги. Генеральным директором клуба стал Валерий Середенко

Предсезонную подготовку команды к первому в истории клуба матчу начал харьковчанин Денис Пазий, а его помощниками стали Виктор Торяник, а также тренер вратарей Игорь Харитонов. В первом поединке в истории «Динамо» сражалось с хоккейным клубом «Донбасс» в рамках предсезонного турнира Donbass Open Cup, однако победу праздновали хозяева турнира. Всего на этих соревнованиях команда сыграла в трех матчах, однако первую добыть так и не сумела.

Украинская хоккейная лига 
После турнира тренерский штаб «сине-белых» возглавил Александр Юрьевич Сеуканд. В дебютном чемпионате харьковской команде предстояло сражаться с «Донбассом», «Кременчугом», «Белым Барсом», «Галицкими Львами», а также «Волками». В первом в истории клуба официальном поединке Украинской хоккейной лиги харьковчане обыграли броврских «Волков» со счетом 8:1. Первую шайбу в истории «Динамо» забросил форвард Никита Олейник. Первую победу в выездном поединке клуб добыл также над «Волками», 5-го октября «Динамо» разгромило соперника 10:2.

По итогам сезона-2017/18 команда "Динамо" стало первой командой из Харькова за 8 лет, которая завоевала бронзовые награды украинского первенства.

Динамо в сборной 
В апреле 2018 года младшие хоккеисты клуба Владислав Гурко, Даниил Бабчук, Алексей Сиротенко, Дмитрий Халин выступили за Юниорскую сборную Украины по хоккею с шайбой (Первый дивизион группы B). На счету Сиротенко 1 шайба и 2 результативные передачи. У Бабчука — 1 шайба и 1 передача, у Халина — 2 передачи. Вратарь Владислав Гурко попал в ТОП-5 всех вратарей группы (4-я позиция с 93,02% отбитых шайб).

Сезон-2018/19 
Перед стартом нового чемпионата в харьковской команде обновился тренерский штаб. Помощником Александра Сеуканда стал Александр Панченко, который в бытность игроком выступал в командах главного тренера "Динамо".

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#051185" align="left" |
|----- bgcolor="#051185"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#051185" align="left" |
|----- bgcolor="#051185"

Ссылки 
 Профиль на eliteprospects.com

Хоккейные клубы Украины
Спортивные клубы Харькова